André Jullien (1766-1832), un œnologue et négociant en vins français.
 André Jullien (1882-1964), un prélat français
 André Jullien dit du Breuil (1903-1944), un romancier et poète français.

Voir aussi 
 André Julien (1927-1998), un acteur français de théâtre, de cinéma et de télévision.